Il singolare del Swiss Open Gstaad 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro David Sánchez.

Jiří Novák ha battuto in finale 5–7, 6–3, 6–3, 1–6, 6–3 Roger Federer.

Teste di serie

  Roger Federer (finale)
  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Jiří Novák (campione)
  Gastón Gaudio (semifinali)

 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Radek Štěpánek (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Swiss Open Gstaad 2003
ATP Tour 2003